BHE può riferirsi a:

Codici 
 Before Human Era (prima dell'età dell'uomo) secondo il calendario olocenico;
 BHE, codice IATA dell'aeroporto Woodbourne, di Blenheim (Nuova Zelanda)